Jankowice ist der Name von 18 Ortschaften in Polen

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jankowice (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, bis 1938 Jankowitz, 1938 bis 1945 Sassendorf, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Jankowice (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945 Jankenwalde, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen 
 Jankowice (Tarnowo Podgórne), Dorf im Powiat Poznański, bis 1945: Johannesdorf, Kreis Posen
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz in der Gmina Ożarów
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland in der Gmina Chłopice
 in der Woiwodschaft Kleinpolen in der Gmina Babice
 in der Woiwodschaft Kleinpolen in der Gmina Koszyce
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in der Gmina Łasin
 in der Woiwodschaft Łódź in der Gmina Jeżów
 in der Woiwodschaft Łódź in der Gmina Krośniewice
 in der Woiwodschaft Łódź in der Gmina Ładzice
 in der Woiwodschaft Lublin in der Gmina Siedliszcze
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Jedlińsk
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
 in der Woiwodschaft Masowien in der Gmina Szydłowiec
 in der Woiwodschaft Niederschlesien in der Gmina Oława
 in der Woiwodschaft Schlesien in der Gmina Kuźnia Raciborska
 in der Woiwodschaft Schlesien in der Gmina Pszczyna

Weiterhin gibt es in Polen drei Ortschaften mit Jankowice im Namen;
 in der Woiwodschaft Niederschlesien in der Gmina Oława das Dorf Jankowice Małe
 in der Woiwodschaft Oppeln in der Gmina Olszanka das Dorf Jankowice Wielkie
 in der Woiwodschaft Schlesien in der Gmina Świerklany das Dorf Jankowice Rybnickie

Siehe auch:
 Jankovice